

Sciences et techniques

Sciences de la Terre 
 L'événement de Laschamp, ou plus précisément l'excursion géomagnétique de Laschamp, est la première excursion connue du champ magnétique terrestre. Elle a été découverte en 1967 par Norbert Bonhommet dans les laves du puy de Laschamp, sur le territoire de la commune de Saint-Genès-Champanelle (Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes, France).

Toponyme 

 Laschamp, un lieu-dit de Brousse, une commune du Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Laschamp, un lieu-dit de Champagnat-le-Jeune, une commune du Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Laschamp, un lieu-dit de Saint-Maigner, une commune du Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Laschamps (parfois écrit Laschamp), l'un des villages de Saint-Genès-Champanelle, une commune du Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Laschamps, un lieu-dit d'Ahun, une commune de la Creuse (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 Laschamps, un hameau de Landogne, une commune du Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Laschamps, un lieu-dit de Saint-Étienne-des-Champs, une commune du Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Laschamps-de-Chavanat, un quartier de Guéret, une commune de la Creuse (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 le puy de Laschamp, un volcan de la chaîne des Puys ;
 Saint-Bonnet-Laschamps, ancien nom de Saint-Bonnet-près-Riom, une commune du Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes).